

Geografia

Austria 
 Mühlau – ex comune ora frazione di Innsbruck, città statutaria (Tirolo)

Germania 
 Mühlau – comune nel circondario della Sassonia Centrale (Sassonia)

Svizzera 
 Mühlau – comune nel distretto di Muri (Canton Argovia)